La manganogrunerite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di magnesio-ferro-manganese in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012, precedentemente era classificato come appartenente al gruppo degli anfiboli Mg-Fe-Mn-Li.

Questo nome è in conflitto con la nomenclatura ufficiale adottata nel 2012 pertanto dovrà essere adottato un nuovo nome che sarà composto dal prefisso ferro- ed il nome che verrà deciso per la manganocummingtonite.

Precedentemente questo minerale era denominato dannemorite ridenominato manganogrunerite nell'ambito della revisione della nomenclatura degli anfiboli del 1978.

Etimologia 
Il nome originale, dannemorite, è stato attribuito in relazione alla località dove è stata scoperta, il villaggio di Dannemora in Svezia. Il nome manganogrunerite è stato assegnato per metterlo in relazione con la grunerite ed in riferimento al contenuto di manganese.

Morfologia 
La manganogrunerite si trova sotto forma di cristalli prismatici o fibrosi lunghi fino a un centimetro in aggregati colonnari o asbestiformi.

Origine e giacitura 
La manganogrunerite è un minerale poco comune delle rocce manganesifere metamorfiche povere di ferro associata a calcite, quarzo e granato.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Anfibolo